De Ronde van Italië voor vrouwen 1995 (Italiaans: Giro d'Italia Donne 1995) werd verreden van woensdag 21 juni tot en met zondag 2 juli in Italië. Het was de zesde editie van de rittenkoers, die van de UCI de classificatie categorie 2.1 had meegekregen. De ronde telde tien etappes, en werd voorafgegaan door een proloog. De wedstrijd ging van start zonder titelverdedigster; de Italiaanse Michela Fanini overleed acht maanden eerder, op 16 oktober 1994, op 21-jarige leeftijd bij een auto-ongeluk.

Etappe-overzicht

Eindklassementen

Zie ook
Ronde van Italië 1995

Meerdaagse wielerwedstrijd in 1995
1995